



Села 
 Костогризове — Херсонська область, Каховський район.
 Костогризове — Херсонська область, Олешківський район.

Інше 
 Костогризове — залізничний зупинний пункт Одеської залізниці.